Зайнетдинов — фамилия; имеет женскую форму Зайнетдинова.
 Зайнетдинов, Рашит Сайфутдинович (1938—2015) — российский живописец, монументалист, педагог, народный художник Башкирии.
 Зайнетдинов, Энгель Ахметович (род. 1937) — советский российский нефтяник, учёный, топ-менеджер, журналист.

Зайнетдинова 
 Зайнетдинова, Светлана (род. 1962) — эстонская шахматистка, чемпионка Эстонии по шахматам.